Unter einer Absolutmessung versteht man in der Experimentalphysik die Messung des Gesamtwertes einer physikalischen Größe durch Rückführung auf physikalische Basiseinheiten auf der Grundlage expliziter, exakter, gesetzmäßiger Zusammenhänge und bekannter Naturkonstanten.

In der Geodäsie versteht man unter einer Absolutmessung die Vermessung zur Erfassung von Bewegungen und Verformungen eines zu überwachenden Objektes oder einzelner Objektpunkte, gegenüber einem äußeren durch die zu erwartenden Formveränderungen des Objektes nicht beeinflussten Bezugssystem.

Abgrenzung zu Relativmessung 
Absolutmessungen hoher Genauigkeit können sehr aufwändig sein. Im Gegensatz dazu erfordern Relativmessungen nur hohe zeitliche Konstanz und Unabhängigkeit des Meßsystems von Fremdeinflüssen, aber keine explizite Kenntnis der Zusammenhänge mit Basisgrößen. Relativmessungen sind oft Differenzmessungen von Messwerten.

Einzelnachweise 

Metrologie
Geodäsie